Ключевое — село в городском округе «город Ефремов» Тульской области России.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Замарайка переименовано в Ключевое.

География 
Находится на местности у впадения реки Замарайка в реку Кобылинка. У села река Замарайка запружена.

Население

Инфраструктура 
Православный храм Церковь Александра Свирского.

Транспорт 
Подъезд к дороге общего пользования регионального значения Р-126 (идентификационный номер: 70 ОП РЗ 70К-123).

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Ефремов